«Ледяной ветер» — название нескольких фильмов:
 Ледяной ветер (фильм, 1997) (The Ice Storm) — кинофильм Энга Ли, экранизация одноимённого романа Рика Муди
 Ледяной ветер (фильм, 2007) (Wind Chill) — фильм ужасов Грегори Джекобса